Туркменская ССР по состоянию на 1 января 1926 года включала в себя:
 5 округов, которые делились на:
 30 районов (с 13 января 1926 года — 32 района),
 некоторые районы имели в своём составе волости (упразднены с 13 января 1926 года).

Административный центр ССР — город Полторацк.

По оценочным данным января 1925 года, когда в округах республики были образованы районы, в Туркменской ССР было приблизительно 426 сельсоветов, 1217 сельских населённых пунктов, 9 городов, около 150 тыс. хозяйств (дворов). Данные переписи 17 декабря 1926 года говорят уже о 17 городских населённых пунктах и 3 407 сельских поселениях.

Административное деление Туркменской ССР в январе 1926 года 
Данные по административно-территориальному делению Туркмении представлены с учётом последней волны преобразований в рамках окружного деления республики, установленного в конце 1924 года, которая прошла 13 января 1926 года (новые районы и упразднённые выделены цветом) и предшествовала, таким образом, обратному процессу ликвидации округов в Туркменской ССР.

Округа Туркменской ССР 
Представлены оценочные данные по населению республики в разрезе округов по состоянию на январь 1925 года, момент начала создания сетки районов. Эти цифры были скорректированы и дополнены данными переписи населения СССР, прошедшей 17 декабря 1926 года.

Обзор административного деления Туркменской ССР в 1924—1930 годах 
27 октября 1924 года была образована Туркменская ССР, куда вошли Красноводский, Мервский, Полторацкий и Тедженский уезды Туркменской области, Туркменская автономная область из состава Бухарской народной советской республики и Туркменская автономная область из состава Хорезмской народной советской республики. Туркменская АО, входившая в Бухарскую НСР, включала в себя Керкинский вилайет (в составе Керкинского, Кизыл-Аякского, Халачского и Ходжамбасского туменов), Ленинско-Туркменский вилайет (бывший Чарджуйский, в составе Дейнауского, Саятского, Старо-Чарджуйского и Фарабского туменов) и отдельный Келифский тумен. Туркменская АО, входившая в Хорезмскую НСР, включала в себя 5 районных шуро: Ильялинское, Куня-Ургенчское, Порсинское, Тахтинское и Ташаузское.

4 декабря 1924 года в республике было введено окружное деление и образовано 5 округов. Мервский округ объединил Мервский и Тедженский уезды, Полторацкий округ — Красноводский и Полторацкий. Керкинский округ был создан на базе Керкинского вилайета (вместе с Келифским туменом), Ленинский округ — на базе Ленинско-Туркменского вилайета. Ташаузский округ образован в пределах бывшей Туркменской АО из состава Хорезмской НСР.

В январе 1925 года уезды и прочие прежние административные единицы были упразднены, введено районное деление внутри округов. Первоначально было образовано 26 районов, затем в течение 1925 года — ещё 4 (Дарган-Атинский, Карабекаульский, Атрекский и Карлюкский). В рамках некоторых крупных районов были образованы волости (в Кизыл-Арватском, Красноводском, Мервском, Полторацком и Тедженском). В феврале 1925 года прошёл процесс уточнения центров и названий районов: в некоторых случаях районы были переименованы, а их центры перенесены в новые населённые пункты.

13 января 1926 года прошла очередная волна административных преобразований — были упразднены волости, на основе некоторых волостей возникли новые районы (Иолотанский, Бахарденский и Кара-Калинский, Кизыл-Арватский район в итоге перестал существовать, будучи разделён на две части, число районов, таким образом, достигло 32).

13 августа 1926 года Мервский и Полторацкий округа были ликвидированы, районы, входившие в их состав, перешли в прямое подчинение Туркменской ССР. В январе 1927 года границы районов республиканского подчинения вновь были пересмотрены: возникли Гасан-Кулийский и Геок-Тепинский районы (ранее существовали соответствующие волости в Красноводском и Полторацком районах). Тогда же прошли очередные переименования: Безмеинский район (бывший Полторацкий, переименованный в январе 1926 года) вновь стал Полторацким (12 января 1927 года), Гинцбургский район стал Каахкинским (вероятно, в связи с переименованием пгт Гинцбург в Каахка). Наконец, 18 мая 1927 года было осуществлено переименование Полторацка в Ашхабад, и Полторацкий район стал Ашхабадским.

Что касается трёх сохранившихся округов на востоке республики, то в августе 1926 года, одновременно с ликвидацией двух округов на западе и в центре Туркмении, в Керкинском округе произошло объединение Келифского и Ташрабадского районов в новый Чаршангинский район. Ленинский округ 18 мая 1927 года стал Чарджуйским, в связи с изменением названия Ленинска на Чарджуй (Новый Чарджуй, в отличие от пригородного пгт Старый Чарджуй). 20 сентября 1930 года три оставшихся округа, Керкинский, Ташаузский и Чарджуйский, были упразднены.

Комментарии

Примечания 

 1926